Jacques Lévy peut désigner :
 Jacques Lévy (1952-), géographe français ;
 Jacques Lévy (1937-2012), directeur de l'École des mines de Paris de 1984 à 2001, fondateur et premier président de ParisTech, président de la Conférence des grandes écoles de 1993 à 1999, président de la FIMMM depuis 2001 ;
 Jacques Lévy (1945-), avocat toulousain, ancien candidat (tête de liste PS) à la Mairie de Toulouse ;
 Jacques Lévy, (1929-2008), commissaire général et président des éclaireuses éclaireurs israélites de France ;
 Jacques Lévy (1935-2004), réalisateur, scénariste, acteur et metteur en scène américain d'origine française ;
 Jacques Lévy, ingénieur du son dans le cinéma et acteur français * Jacques Lévy, connu sous le pseudonyme de Jacques Yvel (1862-1940), écrivain français.